Die Abkürzung JVP steht für:
 Junge Volkspartei, eine politische Jugendorganisation und Teilorganisationen der Österreichischen Volkspartei
 Janatha Vimukthi Peramuna, Volksbefreiungsfront, kommunistische Partei und vormalige paramilitärische Organisation in Sri Lanka
 Jewish Voice for Peace, jüdisch-amerikanische Menschenrechtsorganisation
 Journal of Vertebrate Paleontology, wissenschaftliche Zeitschrift über die Paläontologie von Wirbeltieren

Abkürzung